Légszomj, légzési betegség
 Légszomj, George Orwell regénye (1939)
 Légszomj, Szilvási Lajos regénye (1970)